Municipio de Waldo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Waldo (condado de Columbia, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Columbia.
 Municipio de Waldo (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Waldo (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Waldo (condado de Russell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Russell.
 Municipio de Waldo (condado de Marion, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Marion.